Díon, ciutat antiga de l'illa d'Eubea
 Díon, ciutat de l'antiga Macedònia, a la regió de la Pièria
 Díon, ciutat de l'antiga Macedònia, a la península Calcídica
 Díon, ciutat antiga de l'illa de Creta
 Díon, ciutat antiga de la regió de Pisídia
 Díon o Dia, ciutat antiga de la regió de Celesíria
 Díon o Dia, ciutat antiga de la regió de Tessàlia